Горбуненко Денис Володимирович (нар. 9 грудня 1973, Донецьк) — відомий український банкір та фінансист.
 Горбуненко В'ячеслав Олександрович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення.

прізвища на -ко